Лос Качорос има више значења:

 Лос Качорос (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Качорос (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Качорос (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Качорос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Качорос (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Качорос (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику